Vrijeme nježnosti (glazbeni sastav), glazbeni sastav iz Splita
 Vrijeme nježnosti (film)
 Vrijeme nježnosti (knjiga)